Niclas Hävelid (né le  à Enköping en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur.

Carrière de joueur
En 1991, il commence sa carrière en Elitserien avec l'AIK IF. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1999, il est sélectionné par les Mighty Ducks d'Anaheim en troisième ronde, en . En 1999, il débute en Ligue nationale de hockey avec cette équipe. Au terme du lock-out qu'a connu la LNH en 2004-2005, il signe à titre d'agent libre avec les Thrashers d'Atlanta.

En 2006, il fait partie de l'équipe de Suède de hockey sur glace qui remporte la médaille d'or aux Jeux olympiques d'hiver de Turin.

Le , les Thrashers l'envoient avec Myles Stoesz aux Devils du New Jersey en retour du défenseur Anssi Salmela.

Le , il signe un contrat d'une an assorti d'une année optionnelle avec le club suédois du Linköpings HC.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1988-1989 ||Enköpings SK ||Division 2 ||7||0||1||1||0||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1989-1990 ||Enköpings SK ||Division 2 ||24||1||2||3||28||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 ||Wings HC Arlanda ||Division 1 ||30||2||4||5||22|- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 ||AIK IF ||Elitserien ||10||0||0||0||2||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1992-1993 ||AIK IF ||Elitserien ||22||1||0||1||18||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 ||AIK IF ||Allsvenskan ||18||0||2||2||6||2 || 0|| 0|| 0||2
|-
|1993-1994 ||AIK IF ||Division 1 ||40||6||12||18||26||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||AIK IF ||Elitserien ||40||3||7||10||38||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||AIK IF ||Elitserien ||40||5||6||11||30||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||AIK IF ||Elitserien ||49||3||6||9||42||7||1||2||3||8
|-
|1997-1998 ||AIK IF ||Elitserien ||43||8||4||12||42||10||1||3||4||39
|-
|1998-1999 ||Malmö Redhawks ||Elitserien ||50||10||12||22||42||8||0||4||4||10
|-
|1999-2000 ||Mighty Ducks de Cincinnati ||LAH||2||0||0||0||0||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000||Mighty Ducks d'Anaheim ||LNH||50||2||7||9||20||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001||Mighty Ducks d'Anaheim ||LNH||47||4||10||14||34||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002||Mighty Ducks d'Anaheim ||LNH||52||1||2||3||40||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003||Mighty Ducks d'Anaheim ||LNH||82||11||22||33||30||21||0||4||4||2
|-
|2003-2004||Mighty Ducks d'Anaheim ||LNH||79||6||20||26||28||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Södertälje SK ||Elitserien ||46||2||2||4||60||10||1||1||2||18
|-
|2005-2006|| Thrashers d'Atlanta||LNH||82||4||28||32||48||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007||Thrashers d'Atlanta ||LNH||77||3||18||21||52||4||0||2||2||0
|-
|2007-2008||Thrashers d'Atlanta ||LNH||81||1||13||14||42||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009||Thrashers d'Atlanta ||LNH||63 ||2 ||13 ||15 ||42||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Devils du New Jersey||LNH||15 ||0 ||4 ||4 ||6 ||7 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2009-2010 || Linköpings HC || Elitserien || 53|| 3|| 10|| 13|| 28|| 12|| 0|| 5|| 5|| 18
|-
|2010-2011 || Linköpings HC || Elitserien || 50|| 5|| 17|| 22|| 22|| 7|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
|2011-2012 || Linköpings HC || Elitserien || 55|| 7|| 9|| 16|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Linköpings HC || Elitserien || 55|| 3|| 11|| 14|| 28|| 10|| 0|| 0|| 0|| 4

| 628||34||137||171||342||32||0||7||7||4

Au niveau international 

|-
| 1991 || align=left| Suède U18 || align=left|Championnat d'Europe junior ||6 ||0 ||1 ||1 ||- ||align=left| place
|-
| 1993 || align=left| Suède U20 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 0 || 0 || 0 || 10 || align=left| Médaille d'argent
|-
| 1998 || align=left| || align=left|Championnat du monde ||9 ||0 ||2 ||2 ||8 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2004 || align=left| Suède || align=left|Championnat du monde ||9 ||0 ||2 ||2 ||0 || align=left| Médaille d'argent
|-
| 2006 || align=left| Suède || align=left|Jeux olympiques ||7 ||0 ||0 ||0 ||4 || align=left| Médaille d'or

Références

Naissance en avril 1973
Naissance à Enköping
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur de l'AIK IF
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur du Södertälje SK
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur du Linköpings HC
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Champion olympique suédois
Champion olympique de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace